ДКП может обозначать:
 Дорожный контрольный пост.
 Длинные концевые повторы.
 Дискретное комплексное преобразование.
 Дискретное косинусное преобразование.
 Договор купли-продажи.
 Денежно-кредитная политика.
 Дистанционные конные пробеги.
 Доконтактная профилактика ВИЧ.
 Германская коммунистическая партия (нем. Deutsche Kommunistische Partei, DKP).